Ми́тчем (, , ) — топоним и фамилия в ряде англоязычных стран.

Носители фамилии:
 Митчем, Джон (1919—2011) — американский киноактёр, брат Роберта Митчема (:en:John Mitchum);
 Митчем, Мэттью (род. 1988) — австралийский спортсмен, прыгун в воду;
 Митчем, Роберт (1917—1997) — американский киноактёр, сценарист и продюсер;
 Митчем, Сэмюэл (1949) — специалист по истории Третьего рейха и Второй мировой войны. Автор более чем 20 книг. Генерал-майор американской армии (в отставке)
 Митчем, Харольд (род. 1933) — американский каратист (:en:Harold M. Mitchum).